Lauingen steht für die Orte:

 Lauingen (Donau), Stadt in Bayern
 Lauingen (Königslutter), Ortsteil von Königslutter am Elm in Niedersachsen